Замошкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Замошкин, Александр Иванович (1889—1977) — советский художник.
 Замошкин, Николай Иванович (1896—1960) — советский литературный критик и литературовед, профессор.
 Замошкин, Юрий Александрович (1927—1993) — советский философ и социолог.